De Supercopa de España 2014 was de 28e editie van de Supercopa de España. Landskampioen Atlético Madrid nam het op tegen bekerwinnaar Real Madrid. De heenwedstrijd vond op 19 augustus 2014 plaats in het Estadio Santiago Bernabéu. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel. Op 22 augustus 2014 werd de terugwedstrijd gespeeld. Atlético won met 1-0 en mocht zo voor de tweede keer in zijn geschiedenis de Supercopa in ontvangst nemen.

Wedstrijdinformatie

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Zie ook
Copa del Rey 2013/14
Primera División 2013/14

Supercup voetbal in 2014
2014
Sportevenement in Madrid